El término siempre se refiere, en esta enciclopedia, a:

Música 
 Siempre (2006), un álbum de Il Divo;
 Siempre (1989), un álbum de Luz Marina Anselmi;
 Siempre (1996), un álbum de Magneto;
 Siempre (1986), un álbum de Rocío Dúrcal;
 Siempre (2007), un álbum de Quilapayún.

Periodismo 

 Siempre!, una revista de México.

Películas 
 Siempre, nombre en español de una película de Steven Spielberg de 1989.